Palmeira e Piraci foi uma dupla brasileira de música sertaneja.

Discografia 
(2004) Caboclinho apaixonado
(1945) Volta comigo morena/Araraquara
(1945) Salada internacional
(1944) O mundo daqui a cem anos/louvação a São Gonçalo
(1944) Não fico mais na cidade/Sina de beija-flor
(1944) Paraguaya, Pepita de Oro/Promessa de caboclo
(1942) O burro canário/Mulheres célebres
(1942) Carro de boi/Caboclinho apaixonado
(1942) Franguinho carijó/segunda moda dos meses
(1942) Adeus morena/O nariz da mulher

Ligações externas 
 Discografia no Recanto Caipira
 Palmeira (e parceiros)

Duplas sertanejas